Fordham – dzielnica okręgu Bronx w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone)
 Fordham – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Fordham – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Fordham – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)